Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту (ІФІМ) — вищий навчальний заклад Івано-Франківська, заснований у 1997 році.

Виник після реорганізації Івано-Франківської філії Міжнародного інституту менеджменту (м. Київ). У створенні інституту разом з тодішньою ТАНГ брали участь Івано-Франківська ОДА та Івано-Франківський виконавчий комітет.

Головним ініціатором та організатором створення став Бакаляр Геннадій Назарович, який додав багато зусиль щодо відкриття важливого (новаторського на той час)вищого навчального закладу. З легкої руки Бакаляра Г. Н. вдалося отримати для забезпечення навчального процесу чудове приміщення в центрі міста, підібрати відмінний персонал та почату успішну роботу. Незабаром інститут менеджменту став досить популярним серед абітурієнтів та студентів. Пройшовши самостійно нелегкий шлях з 1992 року від створення Івано-Франківської філії Міжнародного інституту менеджменту (м. Київ) до реорганізації у Івано-Франківський інститут менеджменту' (ІФІМ ТАНГ) у 2003 році Бакаляр Г. Н. був змушений керівництвом ТАНГ залишити посаду директора.

З червня 2003 р. колектив інституту очолив кандидат історичних наук, доцент Ігор Пилипів. За його керівництва кількість студентів суттєво збільшилася й в наш час нараховує майже 3500.

Структура 

Поступово поповнюється матеріально технічна база інституту. До послуг студентів — дві комп'ютерні лабораторії, обладнані аудиторії, бібліотека і читальна зала.

В інституті працює 3 кафедри: гуманітарних та фундаментальних дисциплін, міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, обліку і фінансів. Їх очолюють: доктор історичних наук, професор Ігор Васильович Пилипів, кандидат економічних наук, доцент Білецька Ірина Мирославівна, доктор економічних наук, професор Алексеєнко Людмила Михайлівна.

Спеціальності 
Інститут готує фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» і «маґістр». Навчання проводиться зі спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка (Міжнародна економіка)», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Облік і оподаткування», «Пубілічне управління і адміністрування» за IV рівнем державної акредитації.

Викладацький склад 
Професорсько-викладацький склад інституту нараховує 102 особи, з них 7 докторів наук, 9 професорів, 25 кандидатів наук, доцентів, 25 старших викладачів і 43 викладачі.

Тут працюють к. е. н., доцент Мар'яна Романчукевич, к. е. н., викладач Ірина Білецька, к. е. н., викладач Ольга Пробоїв, к. і. н., доцент Петро Сіреджук, к. е. н., ст. викладач Ірина Івашків, к. е. н., ст. викладач Марія Фігурка, викладач Наталія Ратушна, к.е.н., доцент Володимир Свірський та інші.

Зв'язки інституту та випускники 

ІФІМ співпрацює з науковими та навчальними закладами міста і регіону:
 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
 Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України (м. Львів),
 Інститут історії НАН України (м. Київ).

Інститут підтримує постійні зв'язки з Івано-Франківською філією АТ «БРОКБІЗНЕСБАНКУ» (директор Шнайдер Микола); Чернівецькою філією «Приватбанку» (керівник — Стецевич Андрій); Івано-Франківською філією «Приватбанку» (керівник — Лесюк Богдан). Багато студентів і випускників задіяні в банківській справі. Магістрант спеціальності «Міжнародна економіка» Фреїк Людмила — «Універсальний банк», Недоступ Мар’ яна — "Райффайзен банк «Аваль», Дуб Наталя — «БГ Банк» . Випускниця Криса Ольга — заступник директора кредитної спілки в м. Калуш; Павлюк Надія — заступник головного бухгалтера обласного лікувального закладу; Орел Богдан — начальник ревізійної служби контрольно-ревізійного відділу ВАТ «Івано-Франківськгаз» і т. д. Александрович Ігор — заступник голови, фінансовий директор ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття».
   
Сьогодні студенти та випускники вузу успішно конкурують на ринку страхових послуг: , Буній Наталя — спеціаліст зі страхування страхової компанії «Граве Україна». Ряд студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», створили власний бізнес і підтримують вітчизняного виробника. Так, Хоминець Олександра — підприємець малого бізнесу, Середюк Тетяна — директор приватної фірми «Комфорт», Гавкалюк Уляна — приватний підприємець.

Діяльність інституту 

В основу діяльності інституту покладена ідея реалізації концепції безперервної ступеневої економічної освіти за конкурентоспроможними спеціальностями на основі нових підходів до організації навчання та використання сучасних технологій викладання.

Метою та основними напрямами діяльності інституту:
 реалізація в регіоні навчальних програм освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр з напрямів «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент»;
 сприяння впровадженню сучасних організаційних та економічних форм і методів господарювання;
 проведення в регіоні заходів щодо розвитку та зміцнення сучасної ринкової та бізнесової інфраструктури;
 сприяння професійному зростанню та удосконаленню педагогічної майстерності та наукового рівня професорсько-викладацького складу; участь у програмах студентських обмінів.

В травні 2010 року ІФІМ ТНЕУ став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе» МБФ «Україна 3000» за реалізацію благодійного проекту «Подаруй частинку свого Тепла».

Для досягнення поставленої мети розв'язуються такі завдання: — здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, виховну, культурну, методичну роботу; — забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу, суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості; — виховання морально і фізично здорового покоління громадян; — формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю і долю країни; — забезпечення набуття студентами знань у відповідній галузі, підготовка їх до професійної діяльності; — забезпечення умов виконання державних замовлень та інших угод з підготовки фахівців за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр.

Навчальний процес 
Навчальний процес у ІФІМ ТНЕУ побудований на поєднанні традиційних і новітніх навчальних технологій. Підґрунтям для цього є славні традиції головного ВНЗ з підготовки висококваліфікованих фахівців для народного господарства України, наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, сучасна матеріально-технічна база, оснащена комп'ютерною технікою, навчальна бібліотека, яка постійно поповнюється сучасною економічною літературою та періодикою тощо.

Ефективно організована в інституті система контролю знань студентів. Окрім традиційних заліків та іспитів студенти публічно «захищають» виконані ними курсові роботи, постійно проводиться контроль залишкових знань студентів з різних дисциплін. Все це сприяє більш глибокому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

Концепції діяльності 

В основі концепції діяльності інституту лежить триєдине завдання:
1. Чітке бачення цілей і завдань навчального закладу, розуміння того, що лише набуття знань, умінь і навичок не може розглядатися як головна мета навчання. Виступаючи найважливішими засобами освіти, вони лише забезпечують досягнення стратегічної освітянської мети — повноцінного розвитку особистості, відданої ідеалам розвитку незалежної української держави.
2. Новаторські, інноваційні методи роботи науково-викладацького складу, співробітників та адміністрації інституту, відданість справі розвитку освітянського простору в Україні, входження її в світовий освітянський простір, постійний творчий пошук у напрямку впровадження в життя нетрадиційних форм і методів навчання та виховання.
3. Організація навчально-виховного процесу, високий професіоналізм викладачів і організаторів, необхідна матеріально-технічна база. Все це повинно забезпечити високий рівень підготовки фахівців.

Нагороди 

Одним із вагомих здобутків колективу стало рішення Міжнародної експертної комісії Національної іміджевої програми «Лідери XXI століття» про визнання інституту переможцем конкурсу «Лідери бізнесу» за підготовку кадрів для ринкової економіки. У 2001 р. за поданням Івано-Франківської ОДА інститут внесено до «Золотої книги української еліти» в номінації «Освіта і наука» і як учасника національного конкурсу — до каталогу «Золоті торгові марки».

Вищі навчальні заклади Івано-Франківська
Засновані в Україні 1997